Winter (Saskatchewan)
Winter (Nyugat-Virginia)
Winter (város, Wisconsin)
Winter (Wisconsin)
Winters (California)
Winters (Michigan)
Winters (Texas)

Egyéb
Winter, floridai delfin